Spiritwood est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Spiritwood, ville de la Saskatchewan
Aérodrome Spiritwood/H & M Fast Farms
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Shellbrook-Spiritwood, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1995-2003)

Spiritwood, communauté du Dakota du Nord
 Spiritwood Lake, ville du comté de Stutsman dans le Dakota du Nord

Homonymie de toponyme